Drive-through steht für:

 Drive-through-Penalty – Durchfahrtsstrafe, wie sie im Motorsport zum Einsatz kommt
 ursprüngliche Bezeichnung für: Drive-in (rsp. Drive-thru), bei dem ein Kunde eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, ohne sein Auto verlassen zu müssen